IOF peut signifier :
 International Orienteering Federation (en français, Fédération internationale de course d'orientation) ;
 International Osteoporosis Foundation (en français, Fondation internationale de l'ostéoporose).